In der Liste der Gemarkungen im Landkreis Deggendorf werden die 75 Gemarkungen mit 83 Gemarkungsteilen im Landkreis Deggendorf aufgezeigt. 

Die Gemarkung Schwanenkirchen hat Gemarkungsteile in drei benachbarten Gemeinden. Die sechs Gemarkungen Außernzell, Lalling, Langenamming, Seebach, Urlading und Winsing haben Gemarkungsteile in zwei benachbarten Gemeinden.

Die größte Anzahl unterschiedlicher Gemarkungen (11) gibt es in der Gemeinde Osterhofen.

Im Landkreis Deggendorf gibt es kein gemeindefreies Gebiet.

Quelle

Einzelnachweis Fläche 

!
Geographie (Landkreis Deggendorf)
Gemarkung